Toponímia:
 Paris  o París , ciutat capital de França
 Paris (Arkansas)
 Paris (Maine)
 Paris (Idaho)
 Paris (Illinois)
 Paris (Tennessee)
 Paris (Texas)
 Paris-Charles de Gaulle, aeroport de França 
 Paris-l'Hôpital, municipi francès al departament de Saona i Loira 
 Paris Las Vegas, hotel i casino de Las Vegas (Nevada, EUA) 
 Biografies:
 Paris de Troia. Mitologia: el personatge mitològic de Troia 
 Paris el Vell, conegut actor romà del segle I
 Paris el Jove, conegut actor romà del segle I
 Paris Hilton, celebritat nord-americana.
 Federico Paris
 Esdeveniments:
 Paris-Bourges, cursa ciclista d'un dia que es disputa a França anualment
 Paris-Nice, cursa ciclista per etapes que es disputa a França des de 1933
 Paris-Roubaix, cursa ciclista que es disputa a França des de 1896 
 Paris-Tours, cursa ciclista que se celebra anualment a l'octubre 
 Miscel·lània:
 Paris (gènere), gènere de l'ordre Lilials
 Paris (pel·lícula de 1926), pel·lícula estatunidenca d'Edmund Goulding 
 Paris (Supertramp), àlbum en directe de Supertramp
 Paris Saint-Germain Football Club, club de futbol de la ciutat de París